Ioseba Rojo (ur. 30 listopada 1988) – hiszpański biegacz narciarski, zawodnik klubu CLUB Alpino Uzturre.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 24 stycznia 2004 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w hiszpańskiej miejscowości Candanchú, gdzie zajął 16. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 listopada 2009 roku w Beitostølen, gdzie wystąpił w sztafecie plasując się na 24. miejscu. Indywidualnie zadebiutował 18 grudnia 2010 w La Clusaz, gdzie nie ukończył biegu na dystansie 30 km w biegu łączonym.

Jego brat Imanol również uprawiał biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Rojo nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Bibliografia 
 

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988